Klein Italië is het eerste kwadrant in het centrum van de stad Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg. Jarenlang werd het centrum van de stad als één wijk gezien, maar daarna is weer teruggegrepen naar de wijkindeling uit de tijd toen Venlo nog een vestingstadje was. De stad was in vier kwadranten ingedeeld. De hoofdstraten liepen noordzuid (Gelderse Poort of Helpoort via de Lomstraat en de Vleesstraat naar de Roermondse Poort of Tegelse Poort) en oostwest (Keulse Poort of Laerpoort) via de Groote Beick of de Parade via de Gasthuistraat en de Steenstraat naar de Maaspoort of Waterpoort). De plek waar de twee hoofdstraten elkaar kruisten heette het Cruys ofwel de Markt.
De kwadranten zijn tegen de klok in opgedeeld, beginnende bij het kwartier in het zuidwesten:
 1e kwadrant, Klein Italië. een buurt waar veel buitenlanders woonden zoals Italianen en de Jodenbuurt waar Joden woonden
 2e kwadrant, het kloosterkwartier, een plek waar veel kloosters lagen
 3e kwadrant, het hoogkwartier, waar vroeger het kasteel van de Hertog van Gelre stond en later het militaire terrein van de Huzaren. Later kwam hier de Rosariumbuurt.
 4e kwadrant, het tegenwoordige Q4, vroeger Schrixel geheten

Historie
Klein Italië heeft zijn naam te danken aan de Italianen die vroeger in de stad woonden. Hier zijn ook de Italiëmolen en de Italiëplaats vernoemd. Deze laatste straat bestaat nog steeds. 

De molen is afgebroken toen de stadsmuren moesten wijken voor de uitbreiding van Venlo. 

De Lombarden die in deze buurt woonden waren goed in het boekhouden en hielp het gemeentebestuur hiermee. Ook woonden de Joden in deze wijk. De Jodenstraat herinnert hier nog aan.

Een van de redenen dat er veel handelaars en buitenlanders in deze wijk woonden was dat Venlo in de middeleeuwen een van de belangrijkere Hanzesteden aan de Maas was met de bijbehorende  langeafstandshandel. De wijk ligt aan de haven en vele straten zijn vernoemd naar de goederen die er verhandeld werden. Daarnaast waren er ook de markten in deze wijk gevestigd; De Markt (tegenwoordig de Oude Markt) en de Kwartelenmarkt (tegenwoordig veel kleiner). Straten die nu nog een dergelijke (handelswaar gerelateerde) naam dragen zijn:
 Wijngaardstraat
 Kolenstraat
 Houtstraat
 Steenstraat.

Door de wijk liep ook een beek die in het oosten de stad in kwam uit de richting van het Jammerdaal. De beek (sloterbeek) liep over de huidige sloterbeekstraat en in de stad heette de beek de Cedronsbeek (later Grote Beek) en liep door de Grote Beekstraat.

Klein Italië in de 20e en 21e eeuw
Tegenwoordig wordt er ook nog veel gehandeld in de wijk in de vorm van de vele winkels die hier gevestigd zijn. Naast de Vleesstraat/Lomstraat en de Parade kent Venlo ook nog de Jodenstraat met de Kwartelenmarkt als winkelgebied. Ook is de haven opnieuw ingericht met de komst van een nieuw winkelgebied, de Maasboulevard.

Wijk in Venlo
Geschiedenis van Venlo